La Ligue 2 2013-2014 è stata la 75ª edizione del secondo campionato di calcio più importante in Francia.
La stagione è iniziata il 27 luglio 2013 ed è terminata il 24 maggio 2014. La squadra campione in carica era il .

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Verdetti finali 
  ,  e  promossi in Ligue 1 2014-2015.
   e  retrocessi in Championnat National 2014-2015

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 http://www.calcio.com/tutte_le_partite/fra-ligue-2-2013-2014/

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
Ligue 2